Гудовщиков — фамилия; имеет женскую форму Гудовщикова.
 Гудовщиков, Сергей Сергеевич — советский металлург, лауреат Сталинской премии.
 Гудовщикова, Ирина Васильевна (1918—2000) — советский и российский учёный-библиограф и библиографовед, доктор педагогических наук, профессор.